7-й розыгрыш Мировой лиги — международного турнира по волейболу среди мужских национальных сборных — прошёл с 10 мая по 29 июня 1996 года с участием 11 команд. Финальный этап был проведён в Роттердаме (Нидерланды). Победителем турнира впервые в своей истории стала сборная Нидерландов.

Команды-участницы 
 CEV: Италия, Россия, Болгария, Нидерланды, Испания, Греция;
 AVC: Китай, Япония;
 NORCECA: Куба;
 CSV: Бразилия, Аргентина.

Система проведения розыгрыша 
В интерконтинентальном раунде 11 команд были разбиты на три группы. В группах А и В матчи проходили по системе с разъездами в два круга спаренными матчами, в группе С — в 6 кругов по туровой системе. В финальный раунд вышли по две лучшие команды из групп. Шестёрка финалистов провела однокруговой турнир, при этом матчи между командами, игравшими на интерконтинентальном раунде в одной группе, не проводились. По итогам матчей в финальной группе две лучшие команды разыграли первенство; команды, занявшие 3—4-е места, определили бронзового призёра розыгрыша.

Интерконтинентальный раунд 
 10 мая — 16 июня

Группа А 

10—11 мая.  Севилья.
 Испания - Бразилия 0:3 (13:15, 4:15, 8:15); 3:2 (12:15, 15:10, 5:15, 15:12, 15:10).

10—11 мая.  Гавана.
 Куба — Аргентина 3:1 (15:17, 15:7, 15:4, 15:9); 3:1 (15:6, 13:15, 15:9, 15:12).

17—18 мая.  Гавана.
 Куба — Бразилия 3:2 (15:11, 12:15, 15:6, 10:15, 15:12); 2:3 (15:11, 7:15, 14:16, 15:13, 13:15).

17—18 мая.  Вальядолид.
 Испания — Аргентина 3:2 (6:15, 2:15, 15:6, 15:11, 15:12); 0:3 (5:15, 9:15, 12:15).

25—26 мая.  Гавана.
 Куба — Испания 3:0 (15:6, 15:13, 15:9); 2:3 (15:7, 9:15, 15:8, 13:15, 9:15).

25—26 мая.  Буэнос-Айрес.
 Аргентина — Бразилия 2:3 (10:15, 13:15, 15:8, 15:12, 17:19); 1:3 (15:7, 10:15, 9:15, 8:15).

1—2 июня.  Сан-Паулу.
 Бразилия — Аргентина 3:1 (14:16, 15:9, 15:7, 15:4); 3:0 (15:7, 15:11, 15:1).

1—2 июня. .
 Испания — Куба 0:3 (9:15, 9:15, 16:17); 3:0 (15:9, 16:14, 15:12).

8—9 июня.  Рио-де-Жанейро.
 Бразилия — Куба 3:0 (15:6, 15:12, 15:10); 3:1 (15:7, 12:15, 15:6, 15:12).

8—9 июня. .
 Аргентина — Испания 3:1 (6:15, 15:8, 15:11, 15:12); 3:0 (15:9, 15:5, 15:5).

15—16 июня.  Белу-Оризонти.
 Бразилия — Испания 3:0 (15:13, 15:9, 15:10); 3:0 (15:11, 15:10, 15:8).

15—16 июня. .
 Аргентина — Куба 2:3 (15:12, 10:15, 15:6, 11:15, 11:15); 3:1 (15:12, 15:7, 6:15, 15:10).

Группа В 

10—11 мая. .
 Нидерланды — Италия 0:3 (8:15, 9:15, 12:15); 1:3 (15:7, 10:15, 12:15, 13:15).

10—11 мая. .
 Болгария — Греция 3:0 (15:13, 15:3, 15:4); 3:0 (15:6, 15:11, 15:10).

17—18 мая. .
 Италия — Болгария 3:0 (15:9, 15:7, 15:5); 3:1 (14:16, 15:9, 15:11, 15:10).

17—18 мая. .
 Греция — Нидерланды 0:3 (4:15, 13:15, 13:15); 1:3 (10:15, 10:15, 15:7, 2:15).

25—26 мая. .
 Болгария — Нидерланды 0:3 (8:15, 11:15, 10:15); 0:3 (12:15, 8:15, 9:15).

25—26 мая. .
 Греция — Италия 0:3 (4:15, 7:15, 11:15); 0:3 (10:15, 11:15, 8:15).

1—2 июня. .
 Нидерланды — Греция 3:0 (15:4, 15:2, 15:6); 3:0 (15:12, 15:4, 15:6).

1—2 июня. .
 Болгария — Италия 3:1 (15:11, 15:1, 13:15, 15:12); 2:3 (5:15, 6:15, 15:11, 15:12, 13:15).

8—9 июня. .
 Италия — Нидерланды 3:1 (15:4, 12:15, 15:10, 15:2); 3:2 (13:15, 16:14, 15:3, 5:15, 15:12).

8—9 июня. .
 Греция — Болгария 3:2 (10:15, 0:15, 15:7, 15:7, 27:25); 0:3 (6:15, 3:15, 2:15).

15—16 июня. .
 Италия — Греция 3:0 (15:6, 15:3, 15:6); 3:0 (15:5, 15:8, 15:3).

15—16 июня. .
 Нидерланды — Болгария 3:0 (15:6, 15:4, 15:7); 3:0 (15:9, 15:3, 15:6).

Группа С 

9—11 мая.  Пекин.
 Китай — Япония 2:3 (15:10, 13:15, 16:14, 6:15, 13:15).
 Россия — Япония 3:2 (15:7, 12:15, 12:15, 15:7, 20:18).
 Китай — Россия 0:3 (8:15, 7:15, 9:15).

16—18 мая.  Москва.
 Россия — Япония 3:0 (17:15, 15:6, 15:2).
 Япония — Китай 3:1 (11:15, 15:8, 15:3, 15:7).
 Россия — Китай 3:1 (16:14, 12:15, 15:7, 15:9).

24—26 мая.  Ямагути.
 Россия — Китай 3:0 (15:12, 15:7, 15:8).
 Япония — Китай 3:1 (11:15, 15:12, 15:4, 15:4).
 Япония — Россия 0:3 (14:16, 10:15, 7:15).

31 мая—2 июня.  Шанхай.
 Китай — Россия 0:3 (13:15, 6:15, 11:15).
 Россия — Япония 3:0 (15:11, 15:6, 15:4).
 Китай — Япония 3:0 (15:5, 15:6, 15:4).

7—9 июня. Санкт-Петербург.
 Россия — Китай 3:1 (15:11, 15:9, 13:15, 15:3).
 Китай — Япония 3:2 (15:13, 13:15, 15:6, 7:15, 15:5).
 Россия — Япония 3:0 (16:14, 15:11, 15:2).

14—16 июня. Токио.
 Россия — Китай 3:2 (9:15, 11:15, 15:5, 15:10, 15:13).
 Япония — Китай 2:3 (13:15, 16:17, 15:11, 15:3, 13:15).
 Япония — Россия 1:3 (6:15, 15:6, 14:16, 1:15).

Финальный раунд 
 24—29 июня.  Роттердам.

Групповой этап 

 24 июня: Италия — Бразилия 3:1 (15:9, 15:9, 11:15, 15:10); Россия — Куба 3:2 (4:15, 15:6, 15:7, 7:15, 15:13); Нидерланды — Китай 3:0 (15:4, 15:7, 15:3).
 25 июня: Италия — Куба 3:0 (15:10, 15:3, 15:6); Бразилия — Китай 3:0 (15:4, 15:9, 16:14); Нидерланды — Россия 3:0 (15:9, 15:2, 16:14).
 27 июня: Италия — Россия 3:2 (10:15, 10:15, 16:14, 15:4, 16:14); Куба — Китай 3:0 (15:10, 15:7, 15:4); Нидерланды — Бразилия 3:1 (15:12, 15:9, 10:15, 15:9).
 28 июня: Китай — Италия 3:0 (15:13, 16:14, 15:13); Россия — Бразилия 3:0 (15:13, 15:12, 15:13); Нидерланды — Куба 3:1 (11:15, 15:10, 15:8, 15:11).

Матч за 3-е место 
29 июня
 Россия — Куба 3:2 (3:15, 15:7, 4:15, 16:14, 19:17).

Финал 
29 июня
 Нидерланды — Италия 3:2 (17:15, 15:12, 10:15, 10:15, 22:20).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Миша Латухихин, Хенк Ян Хелд, Брехт Роденбург, Гёйдо Гёртзен, Рихард Схёйл, Рон Звервер, Бас ван де Гор, Ян Постума, Олоф ван дер Мёлен, Петер Бланже, Роб Граберт, Майк ван де Гор, Роберт ван Эс. Главный тренер — Йоп Алберда.

 : Лоренцо Бернарди, Вигор Боволента, Марко Браччи, Лука Кантагалли, Клаудио Галли, Андреа Гардини, Андреа Джани, Паскуале Гравина, Марко Меони, Самуэле Папи, Андреа Сарторетти, Паоло Тофоли, Андреа Дзордзи, Альберто Баки, Давиде Беллини, Микеле Пазинато, Дамьяно Пиппи. Главный тренер — Хулио Веласко.

 : Алексей Казаков, Станислав Динейкин, Евгений Красильников, Сергей Тетюхин, Дмитрий Фомин, Валерий Горюшев, Игорь Шулепов, Павел Шишкин, Олег Шатунов, Вадим Хамутцких, Руслан Олихвер, Сергей Орленко (в матчах интерконтинентального раунда также играл Константин Ушаков). Главный тренер — Вячеслав Платонов.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Лоренцо Бернарди
 Лучший нападающий:  Станислав Динейкин
 Лучший блокирующий:  Иосвани Эрнандес
 Лучший на подаче:  Ален Рока

Ссылки и источники 
 Результаты
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001

Мировая лига (волейбол)
1996 год в волейболе